Wijnbergen (Doetinchem), een wijk in Doetinchem
Wijnbergen (Montferland), een buurtschap in de gemeente Montferland
Wijnbergen (Epe), een buurtschap in de gemeente Epe
Van Wijnbergen, een adellijk geslacht